Николай Петрович Квасный (; 4 января 1995, Долина, Ивано-Франковская область, Украина) — украинский футболист, защитник клуба «Верес».

Биография 
Заниматься футболом начал в родном городе Долине, родители поначалу не хотели, чтобы он становился спортсменом, желая видеть его музыкантом, из-за чего в группу футбольной подготовки он попал только со второго класса. В возрасте 12 лет перебрался в ДЮФК клуба «Княжа» (Счастливое), где его первым тренером стал Николай Литовчак. В 2009 году недолго выступал за «Звезду» (Киев). Всего с 2008 по 2012 год провёл 55 игр и забил 2 гола в чемпионате ДЮФЛ.

В июле 2012 году был внесён в официальную заявку киевского «Арсенала», в составе которого выступал за юниорскую (U-19) команду, в общей сложности проведя 34 матча. В начале 2014 года перешёл в симферопольскую «Таврию», в составе которой сыграл 2 встречи за юниорскую и 9 поединков за молодёжную (U-21) команды.

Летом 2014 года пополнил ряды полтавской «Ворсклы», в основном составе которой дебютировал 23 сентября 2015 года в выездном кубковом матче против одесского «Черноморца», выйдя на замену вместо получившего травму Игоря Пердуты на 74-й минуте встречи, а 4 октября дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену вместо Артёма Громова на 86-й минуте домашнего поединка против киевского «Динамо».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Ворскла»
 Профиль на официальном сайте ФК «Таврия» 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Сумы» (2008)
Игроки ФК «Прикарпатье» (1998)
Игроки ФК «Львов»
Игроки ФК «Ингулец»
Игроки ФК «Верес»